747 км — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 747 км — остановочный пункт Западно-Сибирской железной дороги в Алтайском крае. Код 836936.
 Пост 747 км, Пост 747 км — путевой пост Горьковской железной дороги в Кировской области. Код 267411.